Шуай (shuai) — китайская фамилия. Известные носители:
 Шуай Фанвэй (帥方蔚, 1790—1871) — учёный и поэт из Академии Ханьлинь.
 Шуай Хуамин (帥化民, род. 1943) — тайваньский политик из партии Гоминьдан.

См. также 
 Сто фамилий
Китайские фамилии